Schlagenthin steht für:
 Schlagenthin, Ortsteil der Gemeinde Jerichow, Sachsen-Anhalt
 Schlagenthin (Müncheberg), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Müncheberg, Brandenburg
 Schlagenthin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Sławęcin (Choszczno)

Schlagenthin ist der Familienname von:
 Henning August von Arnim-Schlagenthin (1851–1910), deutscher Beamter